Clamorgan peut faire référence à :

Patronyme 
 Donat de Besançon, ou Donat du Clamorgan, prélat catholique français du , évêque de Besançon ;
 , aventurier des Indes occidentales ;
 Jean de Clamorgan (1480-?), écrivain sur la chasse et seigneur normand ;
 Madeleine Daniélou, née Clarmogan (1880-1956), personnalité française du milieu de l'éducation ;
 Thomas V de Clamorgan (?-1469), seigneur normand.

Voir aussi 
 

Patronyme normand